Тур де Эна ( (официально: Tour de l’Ain — la route du Progrès), также известная как Prix de l’Amitié — ежегодная шоссейная многодневная велогонка, проходящая на востоке Франции, в департаменте Эн, недалеко от границы с Швейцарией.

История 
Первое издание велогонки состоялось в 1970 году, как G.P. de l’Amitié. Проводилась в течение четырёх-пяти дней в начале сентября и служила подготовкой к Тур де л’Авенир, привлекая участие международных велогонщиков, особенно команду Испании. Гонка проходила через французские Альпы, стартуя в Ницце на Лазурном берегу и финишируя в Бурк-ан-Брес, столице исторической области Бресс, к северу от Лиона, у подножия горного хребта Юра. Наибольшую трудность представлял горный финиш в Лез-Ор.

В последующие годы направление велогонки изменяется: из Бурк-ан-Брес в Ниццу.

Поскольку в 1976 году проведение Тур де л’Авенир могло быть отменено, гонка стала рассматриваться как её возможная замена, её продолжительность была увеличена до девяти дней.

Начиная с 1979 года велогонка проводилась только среди французских участников и только в Прованских Альпах.

В 1986 году велогонка проведена среди профессионалов. Многие французские велогонщики использовали эту сложную велогонку: от Ниццы, через Валуар (через перевал Галибье) до Комблу, в качестве подготовки к Тур де л’Авенир.

Постоянно проводится с 1989 года, новые организаторы гонки вернули гонку в Бурк-ан-Брес, изменив наименование на Tour de l’Ain. С 1989 по 1992 год велогонка проводилась среди любителей. В 1993 году стала открытой для профессионалов.

С 2005 года велогонка входит в UCI Europe Tour и имеет классификацию 2.1.

Велогонка проводится в конце июля — начале августа (в 2018 и 2019 годах проводилась в мае), проходит через департамент Эн в горах Юра, сочетает в себе спринтерские и горные этапы (в 2018—2019 годах состояла из трех этапов). Наиболее сложным является подъём на Гран Коломбье, высотой 1534 метра.

Пресс-партнером велогонки является региональная газета Le Progrès, со штаб-квартирой в Лионе, название которой включено в официальное наименование велогонки.

Классификации 
 — Генеральная классификация.

 — Очковая классификация.

 — Горная классификация.

 — Молодёжная классификация (среди гонщиков до 25-ти лет).

Победители 

Prix de l’Amitié

|-
| 1972
|  Antoine Gutierrez
|-
| 1973
|  Richard Pianaro
|-
| 1974
|  Энрике Мартинес Эредия
|-
| 1975
|  Angel Lopez del Alamo
|-
| 1976
|  Свен-Аке Нильссон
|-
| 1977
|  Joël Millard
|-
| 1978
|  Michel Charlier
|-
| 1979
|  Вансан Лавеню
|-
| 1980
|  Жиль Мас
|-
| 1981
|  Daniel André
|-
| 1982
|  Bernard Faussurier
|-
| 1983
|  Denis Celle
|-
| 1984
|  Denis Celle
|-
| 1985
|  Sylvain Oswarek
|-
| 1986
|  Патрис Эсно
|-
| 1987
| Лоран Бионди
|-
| 1988
|  Мауро Рибейро
|}

Tour de l’Ain

Многократные победители

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 
 
 
 
 Тур де Эна (cyclingarchives.com)
 Тур де Эна (cqranking.com)
 Тур де Эна (procyclingstats.com)
 Тур де Эна (memoire-du-cyclisme.eu)
 
 
 
Мероприятия, регулярно проводимые с 1989 года
Велогонки во Франции